Elysian Fields signifie Champs Élysées en anglais.

 Elysian Fields est un groupe de musique newyorkais, formé en 1995
 Elysian Fields est un film de Leonardo Salvo sorti en 1998
 Elysian Fields est un terrain de baseball à Hoboken dans le New Jersey où fut inventé le jeu de baseball.
 Elysian Fields est une chanson du groupe Megadeth, de leur album Youthanasia paru en 1994.

Voir aussi